Joan Mascaró puede referirse a dos intelectuales españoles:

 Joan Mascaró Fornés, traductor mallorquín; o
 Joan Mascaró Altimiras, filólogo catalán.